Puchar Intertoto UEFA 1997 był 37. edycją piłkarskiego turnieju, trzecią pod egidą UEFA. Turniej zorganizowano z udziałem 60. drużyn. Zespoły zostały podzielone na osiem grup po pięć zespołów. Zwycięzcy grup zagrali o trzy miejsca w Pucharze UEFA. W rozgrywkach uczestniczyły dwie polskie drużyny: Odra Wodzisław Śląski i Polonia Warszawa.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Półfinał

Finał

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1997/1998)
 Puchar UEFA (1997/1998)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1997/1998)
 Występy polskich klubów w Pucharze Intertoto

Linki zewnętrzne 
 The RSSSF Archive - International Club Results
 Puchar INTERTOTO - sezon po sezonie

Puchar Intertoto UEFA
1997 w piłce nożnej